Рудолф Кукић (Сарајево, 13. март 1903 — Загреб, 6. децембар 1978) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1954. || Концерт  || Макс
|-
| 1956. || Путници са Сплендида  || Капетан Буне
|-
| 1956. || Опсада  || Немачки пуковник
|-
| 1957. || -{La ragazza della salina}-  || /
|-
| 1957. || Наши се путови разилазе  || Алојзије Згањер
|-
| 1958. || Х-8  || Швајцарац
|-
| 1959. || Кампо Мамула  || Немачки заповедник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима  || Гост на забави
|-
| 1961. || Судар на паралелама  || Господин у дућану с текстилом
|-
| 1962. || Жири Кратки филм || /
|-
| 1966. || Рондо  || /
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак  || госпон Халер
|-
| 1966. || -{Mafia - Die ehrenwerte Gesellschaft}- ТВ серија || Барон Луиђи Лидориа
|-
| 1967. || Протест  || Молнар
|-
| 1969. || Дивљи анђели  || Пословођа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Старци Кратки филм || /
|-
| 1972. || iberty  || Игнацио Каната
|-
| 1975 1976. || Капелски кресови ТВ серија || Талијан - црнокошуљаш
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1903.
Умрли 1978.
Југословенски глумци
Глумци из Сарајева